Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Adriano Panatta 6-3, 3-6, 0-6, 7-6, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1973